Svetovno prvenstvo v rokometu je moško svetovno reprezentančno tekmovanje v rokometu, ki ga Mednarodna rokometna zveza prireja od leta 1938.

Pregled prvenstev 

|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|1938
|
|
|brez
|
|
|brez
|
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|1954
|
|
|17-14
|
|
|24-11
|
|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|1958
|
|
|22-12
|
|
|16-13
|
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|1961
|
|
|9-8 (dvojni podaljšek)
| 
| 
|17-14|
|- align=center bgcolor=#F5FAFF 
|1964
|
||25-22| 
|
|22-15|
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|1967
|
||14-11 
|
|
|21-19  (podaljšek)
| 
|-align=center bgcolor=#F5FAFF
|1970
|
|
|13-12  (dvojni podaljšek)
||
|29-12| 
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|1974
|
||14-12|
|
|18-16| 
|-align=center bgcolor=#F5FAFF
|1978
|
||20-19|
|
|19-15|
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|1982
|
||30-27  (podaljšek)
|
|
|23-22
|
|-align=center bgcolor=#F5FAFF
|1986 
|
|
|24-22
|
|
|24-23
| 
|- align=center bgcolor=#D0E7FF                       
|1990
|
|
|27-23
|
|
|27-21
| 
|-align=center bgcolor=#F5FAFF                            
|1993
|
|
|28-19
|
|
|26-19
| 
|- align=center bgcolor=#D0E7FF                   
|1995
|
|
|23-19
|
|
|26-20
|
|- align=center bgcolor=#F5FAFF                   
|1997
|
|
|23-21 
|
|
|28-27
|
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|1999
|
|
|25-24
|
|
|27-24
|
|- align=center bgcolor=#F5FAFF                          
|2001
|
|
|28-25  (podaljšek)
||
|27-17|
|- align=center bgcolor=#D0E7FF                   
|2003
|
||34-31|
|
|34-31|
|- align=center bgcolor=#F5FAFF                    
|2005
| 
|| 40-34|
|
|26-25|
|- align=center bgcolor=#D0E7FF                    
|2007
| 
|| 29-24|
|
|34-27|
|- align=center bgcolor=#F5FAFF                   
|2009
|  
|| 24-19|
|
|31-23|
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|2011
|
||37-35  (podaljšek)
||
|24-23|
|- align=center bgcolor=#F5FAFF                   
|2013
|
||35-19||
|31-26|
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|2015
|
||25–22|
|
|29–28  (podaljšek)
|
|- align=center 
|2017
|
||33–26|
|
|31–30|
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|2019
|
||31–22|
|
|26–25|
|- align=center 
|2021
|
||26–24|
|
|35–29|
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|2023
|
||34–29|
|
|39–36'''
|
|- align=center 
|2025
|
|
|
|
|
|
|
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|2027
|
|
|
|
|
|
|
|}

Pregled medalj 

Rokometna tekmovanja
Rokomet
Športne prireditve, ustanovljene leta 1938